Lovel ist der Familienname folgender Personen:

 Philip Lovel († 1258), englischer Geistlicher und Minister

Siehe auch:
 Lovell
 Lowell